А́шер — многозначный термин, а также имя, фамилия и топоним:

Имя 
 В дофамильную эпоху
 Ашер (Асир) — ветхозаветный персонаж, родоначальник одного из двенадцати колен Израилевых.
 Ашер бен Иехиэль (1250—1327) — галахист и автор комментариев к Талмуду, духовный лидер еврейства Германии и Испании.
 Сценическое имя
 Ашер (род. 1978) — американский певец и танцор.

Фамилия 
 Ашер, Адольф (1800—1853) — немецкий книготорговец и библиограф.
 Ашер, Антон (1820—1884) — немецкий актёр и директор театра.
 Ашер, Джон Палмер (1816—1889) — американский чиновник, министр внутренних дел США в 1863—1865 годах.
 Ашер, Дэвид (род. 1966) — канадский певец.
 Ашер, Иосиф (1829—1869) — голландско-еврейский композитор и пианист.
  — американский продюсер.
  (род. 1970) — австралийский журналист.
  (род. 1961) — английский актёр.
 Ашер, Яаков (род. 1965) — израильский политик, бывший мэр города Бней-Брак.
 Литературные персонажи
 Ашер — персонаж рассказа Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров» (1839).
 Профессор Ашер — персонаж романа Арчибальда Кронина «Путь Шеннона».

Топоним 
  — коммуна в департаменте Ивелин, Франция.
 Ашер — коммуна в департаменте Шер, Франция.
  — город в Западной Австралии.
  — гора в Антарктике.

Другое 
 Ашер — способ огранки драгоценных камней.
 Ашер — способ приготовления мяса в Древнем Египте; см. Кухня Древнего Египта.
  — человеческий ген; см. также Синдром Ашера.

См. также 
  |   |  |